Велика награда Сан Марина 1985. године је била трка у светском шампионату Формуле 1 1985. године која се одржала на аутомобилској стази Енцо и Дино Ферари у италијанском граду Имоли, 5. маја 1985. године.

Класификација

Занимљивости 
 Пол позиција: Аиртон Сена - 1:27.327
 Најбржи круг: Микеле Алборето - 1:30.961

Референце

Литература 
 
 

Формула 1 1985.
Велика награда Сан Марина